Miejscowości i ich części w Polsce:

 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Markówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dobroń
 Markówka – część wsi Połom Mały w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Markówka – część wsi Zbludza w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Markówka – część wsi Wiśniowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Markówka – część wsi Kuków w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Markówka – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Markówka –  część wsi Pęczelice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

na Ukrainie:
 Markówka – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim
 Markówka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tomaszpolskim
 Markówka – wieś w rejonie tepłyckim obwodu winnickiego